Хенрик Пшезьдзецкий:
* Пшезьдзецкий, Хенрик (1873—1939) — польский католический прелат, епископ Янува-Подляского (1918—1925) и Седльце (1925—1939).
 Пшезьдзецкий, Хенрик (1909—1977) — польский футболист и хоккеист, тренер.